Сиракузы — топоним.

 Сиракузы — греческая колония.
 Сиракузы — город в Италии.
 Сиракьюс (Сиракузы) — город в США.

См. также 
 Сиракуза (значения)